Список млекопитающих Монголии включает около 130 видов класса Млекопитающие, обитающих, или обитавших в историческое время на территории Монголии, а также виды, интродуцированные и образующие устойчивые популяции.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Отряд Грызуны (Rodentia)

Семейство Беличьи (Sciuridae) 

 Род Летяги (Pteromys)
 Обыкновенная летяга (Pteromys volans)

 Род Белки (Sciurus)
 Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris)

 Род Eutamias 
 Азиатский бурундук (Eutamias sibiricus)

 Род Трансберингийские суслики (Urocitellus)
 Длиннохвостый суслик (Urocitellus undulatus)

 Род Суслики (Spermophilus)
 Светлохвостый суслик (Spermophilus pallidicauda) ранее особей этого вида относили к  Spermophilus erythrogenys 
 Алашанский суслик (Spermophilus alashanicus)
 Даурский суслик (Spermophilus dauricus)

 Род Сурки (Marmota)
 Серый, или алтайский, сурок (Marmota baibacina)
 Сурок-тарбаган, или монгольский сурок (Marmota sibirica)

Семейство Соневые (Gliridae) 

 Род Лесные сони (Dryomys)
 Лесная соня (Dryomys nitedula)

Семейство Бобровые (Castoridae) 

 Род Бобры (Castor)
 Обыкновенный, или речной, бобр (Castor fiber)

Семейство Тушканчики (Dipodidae)  
 Род Земляные зайцы, или Тушканчики (Allactaga)
 Тушканчик-прыгун, или монгольский тушканчик (Allactaga sibirica)
 Малый тушканчик, или земляной зайчик (Allactaga elater) 
 Гобийский тушканчик (Allactaga bullata)
 Южногобийский тушканчик (Allactaga bulikunica) 
 Род Тарбаганчики, или Толстохвостые тушканчики (Pygerethmus)
 Тарбаганчик, или земляной зайчик (Pygeretmus pumilio; син. Alactagulus pygmaeus))

 Род Мохноногие тушканчики (Dipus)
 Мохноногий тушканчик (Dipus sagitta)

 Род Емуранчики (Scirtopoda)
 Монгольский емуранчик (Stylodipus andrewsi; син. Scirtopoda andrewsi)
 Джунгарский емуранчик (Stylodipus sungorus ранее особей этого вида относили к  Scirtopoda telum ) 

 Род Карликовые тушканчики (Cardiocranius)
 Пятипалый карликовый тушканчик, или кардиокраниус (Cardiocranius paradoxus) 

 Род Трёхпалые карликовые тушканчики (Salpingotus)
 Тушканчик Козлова, или сальпинготус Козлова (Salpingotus kozlovi) 
 Жирнохвостый тушканчик, или сальпинготус (Salpingotus crassicauda)

 Род Длинноухие тушканчики (Euchoreutes)
 Длинноухий тушканчик (Euchoreutes naso)

Семейство Хомяковые (Cricetidae) 
 Род Серые хомячки (Cricetulus)
 Серый хомячок (Cricetulus migratorius) 
 Барабинский, или даурский, хомячок (Cricetulus barabensis) 
 Забайкальский хомячок (Cricetulus pseudogriseus), иногда рассматривается в составе Cricetulus barabensis
 Хомячок Соколова (Cricetulus sokolovi), ранее особей этого вида относили к  Cricetulus barabensis
 Длиннохвостый хомячок (Cricetulus longicaudatus)

 Род Мохноногие хомячки (Phodopus)
 Хомячок Роборовского (Phodopus roborovskii)
 Хомячок Кэмпбелла (Phodopus campbelli)

 Род Эверсманновы хомячки (Allocricetulus)
 Монгольский хомячок (Allocricetulus curtatus) 

 Род Слепушонки (Ellobius)
 Восточная слепушонка (Ellobius tancrei) ранее особей этого вида относили к  Ellobius talpinus 

 Род Лесные лемминги (Myopus)
 Лесной лемминг (Myopus schisticolor)

 Род Лесные полёвки (Clethrionomys)
 Красно-серая полёвка (Clethrionomys rufocanus; син. Myodes rufocanus) 
 Красная, или сибирская красная, полёвка (Clethrionomys rutilus; син. Myodes rutilus) 

 Род Скальные полёвки (Alticola)
 Тувинская полёвка (Alticola tuvinicus; син. Полёвка серебристая Alticola argentata) 
 Хангайская полёвка (Alticola semicanus; син. Полёвка серебристая Alticola argentata) 
 Гобийская полёвка (Alticola barakshin)
 Плоскочерепная полёвка (Alticola strelzowi) 
 Большеухая полёвка (Alticola macrotis) 

 Род Степные пеструшки (Lagurus)
 Степная пеструшка (Lagurus lagurus)

 Род Жёлтые пеструшки (Eolagurus)
 Жёлтая пеструшка (Eolagurus luteus)
 Тибетская пеструшка (Eolagurus przewalskii)

 Род Ондатры (Ondatra)

 Ондатра (Ondatra zibethicus)

 Род Водяные полёвки (Arvicola)
 Водяная полёвка (Arvicola terrestris)

 Род Брандтовы полёвки (Lasiopodomys)
 Полёвка Брандта (Lasiopodomys brandti) 
 Китайская полёвка (Lasiopodomys mandarinus) 

 Род Серые полёвки (Microtus)
 Полёвка-экономка (Microtus oeconomus)
 Приозёрная полёвка (Microtus limnophilus) 
 Унгурская полёвка, или полёвка Максимовича (Microtus maximowichi) 
 Большая, или дальневосточная, полёвка (Microtus fortis) 
 Монгольская полёвка (Microtus mongolicus) 
 Узкочерепная, или стадная, полёвка (Microtus gregalis) 

 Род Цокоры (Myospalax)
 Маньчжурский цокор (Myospalax epsilanus) 
 Даурский цокор (Myospalax aspalax)

Семейство Песчанковые (Gerbillidae) 
 Род Малые песчанки (Meriones)
 Тамарисковая, или гребенчуковая, песчанка (Meriones tamariscinus) 
 Полуденная песчанка (Meriones meridianus)
 Когтистая, или монгольская, песчанка (Meriones unguiculatus)

 Род Большие песчанки (Rhombomys)
 Большая песчанка (Rhombomys opimus)

Семейство Мышиные (Muridae) 

 Род Мыши-малютки (Micromys)
 Мышь-малютка (Micromys minutus)

 Род Восточные мыши (Apodemus)
 Полевая мышь (Apodemus agrarius) 
 Восточноазиатская, или восточноазиатская лесная, мышь (Apodemus peninsulae) 

 Род Домовые мыши (Mus)
 Домовая мышь (Mus musculus)

 Род Крысы (Rattus)
 Серая крыса (Rattus norvegicus)

Отряд Зайцеобразные (Lagomorpha)

Семейство Зайцевые (Leporidae) 
 Род Зайцы (Lepus)
 Заяц-беляк (Lepus timidus)
 Заяц-толай, или заяц-песчаник, или капский заяц (Lepus capensis; Lepus tolai)

Семейство Пищухи (Ochotonidae) 

 Род Пищухи (Ochotona)
 Алтайская, или альпийская, пищуха (Ochotona alpina)
 Хэнтэйская пищуха (Ochotona hoffmanni)
 Северная пищуха (Ochotona hyperborea)
 Монгольская пищуха (Ochotona pallasi) 
 Даурская пищуха (Ochotona dauurica)

Отряд Насекомоядные (Eulipotyphla)

Семейство Ежовые (Erinaceidae) 

 Род Обыкновенные ежи (Erinaceus)
 Даурский ёж (Erinaceus dauuricus)

 Род Ушастые ежи (Hemiechinus)
 Ушастый ёж (Hemiechinus auritus)

Семейство Кротовые (Talpidae) 
 Род Обыкновенные кроты (Talpa)
 Сибирский, или алтайский, крот (Talpa altaica)

Семейство Землеройковые (Soricidae) 

 Род Белозубки (Crocidura)
 Малая белозубка (Crocidura suaveolens)

 Род Бурозубки (Sorex)
 Средняя бурозубка (Sorex caecutiens) 
 Плоскочерепная бурозубка (Sorex roboratus) 
 Равнозубая бурозубка (Sorex isodon) 
 Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus)
 Тундряная, или арктическая, бурозубка (Sorex tundrensis; син. Sorex arcticus) 
 Крупнозубая, или тёмнозубая, или тёмнолапая, бурозубка (Sorex daphaenodon) 
 Крошечная бурозубка, или бурозубка Черского (Sorex minutissimus; син. Sorex tscherskii)

 Род Куторы (Neomys)
 Обыкновенная, или водяная, кутора (Neomys fodiens)

Отряд Рукокрылые (Chiroptera)

Семейство Гладконосые (Vespertilionidae) 
 Род Ночницы (Myotis)
 Усатая ночница (Myotis mystacinus)
 Ночница Брандта (Myotis brandti)
 Ночница Иконникова (Myotis ikonnikovi) 
 Водяная ночница, или ночница Добантона (Myotis daubentoni; 

 Род Ушаны (Plecotus)
 Бурый ушан (Plecotus auritus)
 Серый ушан (Plecotus austriacus)

 Род Кожановидные нетопыри (Hypsugo)
 Кожановидный нетопырь (Hypsugo savii) 

 Род Кожаны (Eptesicus)
 Северный кожанок (Eptesicus nilssoni)
 Гобийский кожанок (Eptesicus gobiensis) 
 Поздний кожан (Eptesicus serotinus)

 Род Двухцветные кожаны (Vespertilio)
 Двухцветный кожан (Vespertilio murinus)
 Восточный кожан (Vespertilio superans) 

 Род Трубконосы (Murina)
 Сибирский, или большой, трубконос (Murina leucogaster)

Отряд Хищные (Carnivora)

Семейство Псовые (Canidae) 

 Род Енотовидные собаки (Nyctereutes)
 Енотовидная собака, или уссурийский енот, или мангут (Nyctereutes procyonoides)

 Род Волки и собаки (Canis)
 Волк (Canis lupus)

 Род Красные волки (Cuon)
 Красный волк (Cuon alpinus)

 Род Лисицы (Vulpes)
 Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes)
 Корсак, или степная лисица (Vulpes corsac)

Семейство Медвежьи (Ursidae) 

 Род Медведи (Ursus)
 Бурый медведь (Ursus arctos)
 Подвид Гобийский бурый медведь (Ursus arctos gobiensis)
 Подвид Сибирский бурый медведь (Ursus arctos collaris)

Семейство Куницевые (Mustelidae) 
 Род Куницы (Martes)
 Каменная куница, или куница-белодушка (Martes foina)
 Соболь (Martes zibellina)

 Род Ласки и хорьки (Mustela)

 Солонгой (Mustela altaica) 
 Ласка (Mustela nivalis)
 Горностай (Mustela erminea)
 Колонок (Mustela sibirica)
 Степной, или светлый, хорь (Mustela eversmanni)

 Род Перевязки (Vormela)
 Перевязка (Vormela peregusna)

 Род Росомахи (Gulo)
 Росомаха (Gulo gulo)

 Род Барсуки (Meles)
 Азиатский барсук (Meles amurensis) 

 Род Выдры (Lutra)
 Речная выдра, или порешня (Lutra lutra)

Семейство Кошачьи (Felidae) 

 Род Коты (Felis)
 Манул (Felis manul)
 Степной или пятнистый кот (Felis lybica)

 Род Рыси (Lynx)
 Рысь (Lynx lynx)

 Род Ирбисы (Uncia)
 Ирбис (Uncia uncia)

Отряд Непарнокопытные (Perissodactyla) 

 Семейство Лошадиные (Equidae)
 Род Лошади (Equus)
 Вид Дикая лошадь (Equus ferus)
 Подвид Лошадь Пржевальского (Equus ferus przewalskii), в дикой природе истреблена, реинтродуцирована
 Вид Кулан (Equus hemionus)

Отряд Китопарнокопытные (Cetartiodactyla)

Семейство Свиные (Suidae) 

 Род Кабаны (Sus)
 Кабан (Sus scrofa)

Семейство Верблюдовые (Camelidae) 
 Род Верблюды (Camelus)
 Дикий верблюд или хавтагай (Camelus bactrianus)

Семейство Кабарговые (Moschidae) 
 Род Кабарги (Moschus)
 Кабарга (Moschus moschiferus)

Семейство Оленьи (Bovidae) 

 Род Настоящие олени (Cervus)
 Благородный олень (Cervus elaphus)

 Род Косули (Capreolus)
 Сибирская косуля (Capreolus pygargus)

 Род Северные олени (Rangifer)
 Северный олень (Rangifer tarandus)

 Род Лоси (Alces)
 Лось (Alces alces)

Семейство Полорогие (Cervidae) 

 Род Дзерены (Procarpa)
 Дзерен (Procapra gutturosa; син. Gazella gutturosa)

 Род Сайги (Saiga)
 Сайга (Saiga tatarica)

 Род Горные козлы (Capra)
 Сибирский козёл (Capra sibirica)

 Род Бараны (Ovis)
 Архар, или аргали, или горный баран (Ovis ammon)

 Род Газели (Gazella)
 Джейран (Gazella subgutturosa)

Примечания

Литература 
 Соколов В. Е., Орлов В. Н.  Определитель млекопитающих Монгольской Народной Республики, М.: Наука. 1980. 351 с.

Ссылки 
 Mammal Species of the World

Списки:Монголия
Фауна Монголии